Coriaria angustissima
Coriaria arborea
Coriaria lurida
Coriaria plumosa
Coriaria pteridoides
Coriaria sarmentosa

Bron
 Tutu op terrain.net.nz